Nemanja Zelenović (27. veljače 1990.), srbijanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine, na kojem je zamijenjen tijekom turnira.

Izvori 

Srbijanski rukometaši